Příjmení Mikan nese více různých osobností:

 Johann Christian Mikan (1769–1844) – česko-rakouský lékař, botanik a entomolog
 Josef Bohumír Mikan (1743–1814) – lékař, botanik, profesor a rektor Karlovy univerzity
 Vladimír Mikan (* 1948) – český a československý politik a medicínský biochemik z Jičínska